Климово () — деревня в России, в Вышгородской волости Пыталовского района Псковской области.

Деревня расположена в 10 км к востоку от города Пыталово и к северу от волостного центра, села Вышгородок.

C 1920 до 1944 год входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 
Численность населения составляет 41 житель (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района